Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 137001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 1998 do 8 lutego 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

137001-137100

137101-137200

137201-137300

137301-137400

137401-137500

137501-137600

137601-137700

137701-137800

137801-137900

137901-138000

Przypisy 

Lista planetoid 137001-138000